Frankrikes U21-landslag i fotboll kan syfta på:

Frankrikes U21-herrlandslag i fotboll
Frankrikes U21-damlandslag i fotboll